Adrian Popa oder Adrián Popa ist der Name folgender Personen:

* Adrián Popa (* 1971), ungarischer Gewichtheber
 Adrian Popa (Fußballspieler, 1988) (* 1988), rumänischer Fußballspieler
 Adrian Popa (Fußballspieler, 1990) (* 1990), rumänischer Fußballspieler